Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2011 го́да () — 20-й сезон Второй лиги Латвии по футболу, который проходил с 3 мая по 9 октября 2011 года.

Региональные турниры

Рига 
Время проведения: 18 мая — 18 сентября

Турнирная таблица

 «ФШЮД Албертс» опережает «Олайне» по результатам личных встреч (3:3 и 2:0).

Результаты матчей

1 В связи с участием в матче «Албертс» — «Кекава» (1:1) дисквалифицированного игрока, 29 августа 2011 года, команде «Кекава» было засчитано техническое поражение.2 В связи с участием в матче РТУ — «Саласпилс» (2:0) дисквалифицированного игрока, 2 сентября 2011 года, команде «Саласпилс» было засчитано техническое поражение.

Курземе 
Турнирная таблица

* Команда «Кулдига» снялась с турнира после второго круга.

Результаты матчей

1 За неявку на матч 17 июля 2013 года, команде «Кулдига» было засчитано техническое поражение.1 За неявку на матч 24 июля 2013 года, команде «Кулдига» было засчитано техническое поражение.

Латгале 
Турнирная таблица

 ДЮСШ Прейли опережает «Плявиняс ДМ» по результатам личных встреч (2:3, 2:1 и 7:1).

Результаты матчей

1 В связи с реконструкцией Гостиньского стадиона в Плявиняс, все свои домашние матчи чемпионата команда «Плявиняс ДМ» провела на выездах.2 По неизвестным причинам, матч между командами «Прейли» и «Калупе» состоялся не в Калупе, а в Прейлях.3 Из-за прекращения игры командой «Калупе» до его завершения и самовольное покидание стадиона, команде «Калупе» было засчитано техническое поражение.

Видземе 
Турнирная таблица

По ходу турнира команда «Эргли» отказалась от дальнейшего участия, а все её результаты были аннулированы, так как команда сыграла менее половины матчей.

Результаты матчей

Земгале 
Турнирная таблица

 При равенстве в личных встречах (3:1 и 0:2), «ДСШ Саласпилс» опережает «Иецаву/Бауску» по лучшей разнице голов во всех встречах (+11 против +4).

Результаты матчей

Северо-Восток 
Турнирная таблица

Также в турнире принимала участие (вне конкуренции) команда «Гулбене-2».
 «Лудза» опережает «Зеллис» по результатам личных встреч (6:0, 2:3 и 4:3).

Результаты матчей

Даугавпилс 
Время проведения: 31 мая — 8 сентября

Турнирная таблица

 «Нортекс» опережает ПСК по результатам личных встреч (2:0 и 5:1).

Результаты матчей

Все матчи чемпионата Даугавпилсского региона прошли на стадионе «Эспланада».

Пояснения 
Турнирная таблица Команды, помеченные курсивом, принимают участие в региональных турнирах чемпионата Второй лиги Латвии по футболу вне конкуренции, так как являются дублёрами или фарм-клубами других команд.

Результаты матчей

Квалификационный этап 
В квалификационном этапе приняли участие команды-победители всех 7 регионов, которые разыграли 4 путёвки в финальный турнир. Жеребьёвка второго этапа состоялась 26 сентября 2011 года в помещениях отдела соревнований Латвийской футбольной федерации.

|}
 Ринужи (Рига) — по результатам жеребьёвки автоматически попадают в финальный турнир.

Финальный турнир

Полуфиналы 

|}

Матч за 3-е место 

|}

Финал 

|}

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2011
 Первая лига Латвии по футболу 2011
 Кубок Латвии по футболу 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Регламент чемпионата Второй лиги Латвии по футболу на 2011 год
 Результаты финального турнира на сайте Латвийской футбольной федерации

2011
Футбол в Латвии в 2011 году